renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie 
 63e bataillon d'infanterie (Australie)

Canada

États-Unis

France 
 63e bataillon de chars de combat
 63e bataillon de chasseurs alpins
 63e bataillon du génie
 63e bataillon de tirailleurs algériens
 63e bataillon de tirailleurs sénégalais